Сахнівський скарб — скарб, знайдений у 1900 році на території городища «Дівич-гора», що біля села Сахнівка на березі річки Рось
 Майдан-Сахнівський — село в Україні, Летичівському районі Хмельницької області .

Див. також 

 Сахновський